HMS Jägaren kan syfta på:

 – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1686
 – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1755
 – en vedettbåt i svenska flottan sjösatt 1932
 – en patrullbåt i svenska flottan sjösatt 1972, omklassades till vedettbåt